Stosch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht von Stosch (1818–1896), tysk general och amiral
 Philipp von Stosch (1691–1757), preussisk konstsamlare

Tyska efternamn